Фортуна́тов — русская семинаристская фамилия. Известные носители:

 Фортунатов, Александр Алексеевич (1884—1949) — историк и педагог, профессор.
 
 Фортунатов, Борис Константинович (1886 — ?) — российский военный, участник Гражданской войны, зоолог и писатель.
 Фортунатов, Владимир Валентинович (род. 1950) — российский историк, профессор.
 
 Фортунатов, Степан Фёдорович (1850—1918) — русский историк.
 Фортунатов, Фёдор Николаевич  (1814—1872) — директор Олонецкой гимназии. 
 Фортунатов, Филипп Фёдорович (1848—1914) — российский лингвист, профессор, академик РАН.
 Фортунатов, Юрий Александрович (1911—1998) — советский музыковед, композитор, педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР (1984).